Miejscowości w Portoryko:
 Comerío – miejscowość w gminie Comerío
Gminy w Portoryko:
 gmina Comerío (ang. Comerío Municipio) w Portoryko

Zobacz też 
 Comerio – miejscowość we Włoszech